Катанский — фамилия; имеет женскую форму Катанская.

Персоналии 
 Катанский, Александр Львович (1836—1919) — заслуженный профессор Санкт-Петербургской духовной академии, доктор богословия.
 Катанский, Николай Васильевич (1872—пос.1917) — русский офицер и общественный деятель, член IV Государственной думы от Уфимской губернии.

Топонимическое прозвище 
 Лев Катанский (Лев Чудотворец; ок. 720—789) — епископ города Катания (Сицилия).